

Прокоп'євська — присілок, Афанасьєвський район, Кіровська область
 Прокоп'євська — присілок, Тарногський район, Вологодська область